Guszalewicz ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Guszalewicz (1866–1940), ungarische Opernsängerin (Sopran)
 Eugen Guszalewicz (1867–1907), österreichischer Opernsänger (Tenor)
 Paulina Olga Guszalewicz (1897–1965), deutsche Porträt-, Mode- und Pressezeichnerin
 Genia Guszalewicz (1902–1971), österreichische Opernsängerin (Sopran/Mezzosopran)